Спунер (фильм, 1989) — американская драма 1989 года, режиссёр Джордж Миллер.
 Спунер (фильм, 2009) — американская трагикомедия 2009 года, режиссёр Дрэйк Доремус.